Grenzwert steht für:
 maximaler Toleranzwert bei einem Werkstück, siehe Nennmaß
 Arbeitsplatzgrenzwert, durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der eine gesundheitliche Schädigung von Beschäftigten nicht zu erwarten ist
 Biologischer Grenzwert, Maximalwert für die Konzentration eines Stoffes, seines Metaboliten oder eines Beanspruchungsindikators im biologischen Material eines Beschäftigten
 Grenzwert (Chemie), maximal zulässige Abweichung vom Sollwert
 Grenzwert (Technik), ein maximal zulässiger Wert einer technischen Größe

in der Mathematik:
 Grenzwert (Folge)
 Grenzwert (Funktion)

Siehe auch: